Luca Ceccarelli (Gambettola, 24 de março de 1983) é um futebolista profissional italiano, zagueiro,  jogar no Calcio Catania.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Itália
Futebolistas da Associazione Calcio Cesena